A categoria Portugal Colónias - Congo inclui todas as emissões próprias do Congo como território de Portugal, durante o período de 1894 a 1915.

Portugal Colónias - Congo 

1894
 Congo - 1894 D. Carlos I (1894)

1898
 Congo - D. Carlos I (1898)

1902
 Congo - D. Carlos I, com sobretaxa
 Congo - D. Carlos I, com sobrecarga "Provisório"

1903
 Congo - D. Carlos I, novas cores e valores

1905
 Congo - D. Carlos I, com sobretaxa (1905)

1911
 Congo - D. Carlos I, com sobrecarga "Congo" e "República" sobre (selos de Angola)
 Congo - D. Carlos I, com sobrecarga "República" (1911)

1913
 Congo - 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia (sobre selos de África)
 Congo - 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia (sobre selos de Macau)
 Congo - 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia (sobre selos de Timor)

1914
 Congo - Ceres (1914)
 Congo - D. Carlos I, com sobrecarga "República" (1914)
 Congo - D. Carlos I, com sobrecarga "Provisório" e "República" (1914)
 Congo - D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga "República" (1914)

1915
 Congo - D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga "República" (1915)
 Congo - D. Carlos I, com sobrecarga "Provisório" e "República" (1915)
|}

Ver também
 Filatelia
 Selos de Portugal

Colonias Congo
Selos Portugal